1511—1514: Війна Камбрейської ліги
 1538—1540: Війна Священної ліги (1538-1540)
 1571—1573: Війна Священної ліги (1571—1573). Битва при Лепанто.
 1683—1699: Велика турецька війна